OMD steht als Abkürzung für:

 OMD (Agentur) (ursprünglich für Optimum Media Direction), eine der weltweit größten Mediaagenturen
 Online Marketing Düsseldorf, eine Messe für Online-Marketing von 2000 bis 2008
 Orchestral Manoeuvres in the Dark, eine britische Pop-Band 
 Flughafen Oranjemund, der Flughafen der Stadt Oranjemund, Namibia, nach dem IATA-Code
 Organisation Mondiale des Douanes, amtlich für Weltzollorganisation (WZO), eine Internationale Organisation, die Zollformalitäten zwischen internationalen Handelspartnern vereinfacht
 OMD (Software), Kürzel für The Open Monitoring Distribution, ein Bündel von Computerprogrammen zur Funktionsüberwachung von Computern und Diensten
 Ostasiatisches Marine-Detachement, Einheit der kaiserlich-deutschen Marine in China

OMD